La culla di Giuda, è un falso strumento di tortura erroneamente creduto fosse impiegato in epoca medievale dall'inquisizione. Non esiste infatti nessun documento del tempo che ne attesti l'uso né sono pervenuti esemplari originali dell'epoca. In questo ipotetico sistema di tortura il condannato sarebbe stato tenuto sospeso al di sopra di un cavalletto in cima al quale era posto una piramide sulla quale, attraverso un sistema di corde, sarebbe stato mosso in modo che la punta penetrasse nei genitali o nell'ano.

Storia 
Allo strumento si fa riferimento nel "Catalogo della mostra di strumenti di tortura, 1400-1800: nella Casermetta di Forte Belvedere, Firenze"  curato da Robert Held, Tabatha Catte e Tobia Delmolino e relativo a una mostra organizzata nel 1983 da una società che possiede diversi musei della tortura in Italia e all'estero. Il primo di questi, Robert Held, afferma che gli esemplari originali degli strumenti di tortura presenti nel catalogo sono “difficili da reperire perché dopo l’entrata in vigore del codice di Francesco III furono rimossi o distrutti“. A parte questo riferimento alla legislazione del Granduca di Toscana, nonostante venga spesso affermato che questo strumento, come molti altri simili, siano risalenti al medioevo, non si trovano tracce della loro esistenza in alcuna opera scritta o artistica. Una seconda menzione allo strumento si trova nel volume "Inquisition: A Bilingual Guide to the Exhibition of Torture Instruments from the Middle Ages to the Industrial Era, Presented in Various European Cities in 1983-1987, Firenze, 1985" dello stesso autore del primo catalogo, Robert Held. Non si hanno altri riferimenti bibliografici che attestino la presenza nel medioevo dello strumento.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Strumenti di tortura
Falsi storici sul Medioevo